Machiques ist eine Stadt im Bundesstaat Zulia, Venezuela, im Nordwesten des Landes und nahe der Grenze zu Kolumbien. Sie ist die Hauptstadt der Gemeinde Machiques de Perijá. Viehzucht und Milchwirtschaft sind wichtigster Wirtschaftszweig der Region. Am 16. August 2005 stürzte Flug 708 der West Caribbean Airways, unterwegs von Panama-Stadt nach Fort-de-France auf Martinique, durch einen Strömungsabriss in gebirgigem Gelände des Stadtgebiets ab. Alle 160 Personen an Bord kamen ums Leben.

Geschichte 
Der 18. November 1841 gilt als das Gründungsdatum der Stadt Machiques, da sie an diesem Tag zur Zivilgemeinde erhoben wurde, obgleich sie bereits 1750 von den Spaniern gegründet worden war.

Eisenbahn 
Gemäß den Planungen des im Aufbau befindlichen nationalen Eisenbahnnetzes soll die Stadt einen Bahnhof erhalten. Sie liegt dann an der 726 km langen Strecke vom südlicher gelegenen San Cristóbal im Bundesstaat Táchira zur nördlicher gelegenen Hauptstadt des Bundesstaates Zulia, Maracaibo am Maracaibo-See.

Kirche 
Machiques ist Sitz des Bistums Machiques der römisch-katholischen Kirche. Bischof ist seit Oktober 2019 Nicolás Gregorio Nava Rojas.

Persönlichkeiten 
 Pedro José Gamarro (1955–2019), Boxer und Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Montreal 1976

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Zulia